|}
Die Bahnstrecke Driffield–Selby war eine Bahnlinie, die von Driffield in der nordenglischen Grafschaft East Riding of Yorkshire über Market Weighton nach Selby in North Yorkshire verlief. Dabei war sie eine Verbindungsstrecke zwischen der  East Coast Main Line im Westen und der Yorkshire Coast Line im Osten.

Geschichte 
Der erste Abschnitt von Selby nach Market Weighton wurde 1848 eröffnet. Der zweite Abschnitt nach Driffield folgte im Jahr 1890. Der Bahnhof von Market Weighton stellte seitdem einen Knotenpunkt mit der Bahnstrecke York–Beverley dar. Der Personenverkehr der Strecke wurde im Zuge von Einsparungsmaßnahmen von British Railways am 20. September 1954 eingestellt; mit dem Ende des Güterverkehrs 1964 wurde die Bahnstrecke komplett stillgelegt.

Literatur

Weblinks 

Bahnstrecke in England
Bahnstrecke DriffieldSelby
Bahnstrecke DriffieldSelby